Le nom Jean Chassagne est porté par les personnes suivantes :
 Jean Chassagne (1881-1947), pilote automobile français ;
 Jean Chassagne (1914-?), joueur français de rugby à XV qui a fait carrière à l'AS Montferrand ; 
 Jean Chassagne (1921-2014), préfet des Alpes-de-Haute-Provence et de Lozère ; 
 Jean Chassagne (1921-1981), député français de la première circonscription d'Indre-et-Loire de 1973 à 1976, siégeant en tant que suppléant du député en titre, Jean Royer, devenu ministre de Pierre Messmer en 1973.

Voir aussi